Attende etape af Tour de France 2011 var en 200,5 km lang bjergetape. Den blev kørt torsdag den 21. juli fra Pinerolo i Italien til toppen af Col du Galibier ved Serre Chevalier.

 Etape: 18. etape
 Dato: 21. juli
 Længde: 200,5 km
 Gennemsnitshastighed: 32,7 km/t

Point- og bjergspurter

Pointspurt (Verzuolo) 
Efter 46,5 km

1. bjergspurt (Col Agnel) 

"Udenfor kategori" stigning på Col Agnel, efter 107 km (2.744 m; 23,7 km à 6,5 %)

2. bjergspurt (Col d'Izoard) 

"Udenfor kategori" stigning på Col d'Izoard, efter 145,5 km (2.360 m; 14,1 km à 7,3 %)

3. bjergspurt (Col du Galibier) 

"Udenfor kategori" stigning på Col du Galibier, efter 200,5 km (2.645 m; 22,8 km à 4,9 %)

Resultatliste 

"*" = En så stor del af rytterne kom udenfor tidsgrænsen på etapen, at løbsledelsen valgte at trække rytterne 20 point, i stedet for at smide dem ud af løbet.

Manglende ryttere 
 162  Leonardo Bertagnolli (LAM) udgik.

Referencer

Ekstern henvisning 
 Etapeside  på Letour.fr     

 18

en:2011 Tour de France, Stage 12 to Stage 21#Stage 18